Equalit è il nome di tre villaggi della Groenlandia nel comune di Kujalleq 
Eqaluit
Eqaluit Akia
Eqaluit Ilua